Chrystus miasta – wiersz Juliana Tuwima
 Chrystus miasta – album zespołu Buldog